El nombre de Luis Enríquez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Luis Enríquez Xoaida (c. 1530-c. 1600). Mercader morisco español de la ciudad de Baza e influyente personaje del reino de Granada del siglo XVI.
 Luis Enríquez y Téllez-Girón (1542-1572). Fue almirante de Castilla, duque de Medina de Rioseco y conde de Melgar.
 Luis Enríquez de Cabrera (1567-1596). Almirante de Castilla, duque de Medina de Rioseco y conde de Melgar.
 Luis Enríquez de Guzmán (c. 1600-1667). Noble y político español. Fue virrey de Nueva España (1650-1653) y virrey del Perú (1655-1661).
 Luis Enríquez de Cabrera y Mendoza (m. 1600). Fue almirante de Castilla, duque de Medina de Rioseco y conde de Melgar.
 Luis Enríquez Bacalov, más conocido como Luis Bacalov (nacido en 1933). Pianista, compositor y director de orquesta argentino, nacionalizado italiano y de origen búlgaro.